C20H32O3 – formula molecolare dell'acido 12-idrossieicosatetraenoico
C20H32O3 – formula molecolare dell'acido 15-idrossieicosatetraenoico
C20H32O3 – formula molecolare dell'acido 5-idrossieicosatetraenoico

Formule molecolari